James Malcolm est un nom pouvant désigner:

 (1767-1815), topographe et graveur anglo-américain
 (1767-1849), officier écossais des Royal Marines
 (1868-?), financier et journaliste britanno-iranien
James Malcolm (1880-1935), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1994), joueur écossais de rugby

Voir aussi

Malcolm, James